Seneca kan avse:

 2608 Seneca – en asteroid som tillhör Alinda-familjen.
 Seneca (folk) – en nordamerikansk ursprungsbefolkning
 Seneca (språk) – ett språk 
 Piper PA-34 Seneca – ett flygplan tillverkat av Piper Aircraft

Personer 
 Seneca den äldre (54 f.Kr–39 e.Kr), en romersk retor
 Seneca den yngre (4 f.Kr–65), en romersk författare, filosof och politiker

Geografi 
 Seneca (flod) – en nordamerikansk flod
 Seneca County, New York 
 Seneca County, Ohio 
 Seneca Falls – en ort i delstaten New York i USA
 Seneca, Kansas – en ort i delstaten Kansas i USA
 Seneca, Pennsylvania – en ort i delstaten Pennsylvania i USA
 Seneca, South Carolina – en ort i delstaten South Carolina i USA
 Senecasjön – en nordamerikansk sjö (Seneca Lake)